Pojem Kamýk je nejednoznačný a může mít následující významy:
 ve staročeštině slovo představovalo synonymum pro slovo skála

lidská sídla
 1. Kamýk (Bezdružice) – část města Bezdružice v okrese Tachov
 2. Kamýk (okres Litoměřice) – obec v okresu Litoměřice (katastrální území Kamýk u Litoměřic)
 3. Kamýk (Praha) – katastrální území a les v Praze
 4. Kamýk (Švihov) – část města Švihov (katastrální území Kamýk u Švihova)
 5. Kamýk (Velké Přílepy) – dřívější osada obce Velké Přílepy v okrese Praha-západ
 6. Kamýk nad Vltavou – obec v okrese Příbram

historické památky
 (2.) Kamýk (hrad) – zřícenina hradu u stejnojmenné vesnice u Litoměřic
 (2.) Kamýk (zámek, okres Litoměřice) – zámek ve stejnojmenné vesnici u Litoměřic
 7. Kamýk (letohrádek) – Osek, okres Rokycany
 (6.) Vrškamýk – zřícenina hradu nedaleko Kamýku nad Vltavou

kopce a vrcholy
 (7.) Kamýk (Švihovská vrchovina) (420,2 m) – vrchol v Rokycanské pahorkatině (Švihovská vrchovina), v Oseku v okrese Rokycany
 8. Kamýk – též Malé Hradiště, alternativní název pro vedlejší vrchol vrchu Hradiště, viz Hradiště (přírodní památka, okres Litoměřice)
 9. Velký Kamýk – kopec s rozhlednou u Písku
 10. Vysoký Kamýk – vrch Mehlenické vrchoviny na Českobudějovicku

vodní nádrž
 (6.) Vodní nádrž Kamýk – přehrada na vltavské kaskádě u Kamýku nad Vltavou

přírodní památky
 11. Velký a Malý Kamýk – přírodní památka v Píseckých horách
 12. Čičovický kamýk – přírodní památka v okrese Praha-západ

les
 (3.) Kamýk (les) – les v Praze

další významy
 kamýk (geografie) – označení pro typ hory
 Kamýk (loď) – zadokolesový vlečný motorový remorkér na Labi

Rozcestníky - místopisné jméno